Partit Socialista Polonès
 Entesa per Argentona, partit polític català
 Enosis Pezoporikou Amol Làrnaca, un club de futbol xipriota
 Exèrcit Popular d'Alliberament (Colòmbia)
 Exèrcit Popular d'Alliberament (Xina)
 Espai de Protecció Arqueològica, una categoria del patrimoni cultural català
 Environmental Protection Agency, l'organisme de protecció del medi ambient dels Estats Units
 Enquesta de població activa, enquesta trimestral de l'Institut Nacional d'Estadística d'Espanya (INE)
 Educació Permanent d'Adults
 Àcid icosapentanoic